Vielma peut désigner :

Personnalités 
 José Vielma Mora (né en 1964) : homme politique vénézuélien ;
 Leonel Vielma (né en 1978) : footballeur vénézuélien.

Homonymie de patronyme